Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1956 – 9. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot).

Zwycięzca I Ligi zostaje mistrzem Polski w sezonie 1956. Obrońcą tytułu z poprzedniego sezonu jest Gwardia Bydgoszcz.

I Liga

Ostateczna kolejność DMP 1956

II Liga

Kolejność DM II ligi 1956 grupa „północ”

Kolejność DM II ligi 1956 grupa „południe”

Baraże o prawo startu w I lidze w sezonie 1957

1 runda (mecze rozegrano w Ostrowie Wlkp.)

2 runda (mecze rozegrano w Rybniku)

Przypisy

Bibliografia 
 

1956
1956 w sporcie żużlowym
1956 w polskim sporcie